Les Sitges (Burjassot), monument del municipi de Burjassot (Horta Nord)
 Les Sitges (Torrefeta i Florejacs), despoblat del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Les Sitges (Viver i Serrateix), masia del poble de Viver, al municipi de Viver i Serrateix (Berguedà)